Die Fotbollsallsvenskan 1984 war die 60. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 14. April und dem 29. September 1984 wurde die schwedische Meisterschaft ausgespielt.

IFK Göteborg konnte zum dritten Mal in Folge den Von-Rosens-Pokal als schwedischer Meister gewinnen. IF Elfsborg und Gefle IF mussten in die Division II absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Entscheidungen

Torschützenliste 
Billy Ohlsson von Hammarby IF wurde in der Spielzeit 1984 mit 14 Saisontoren in der regulären Spielzeit Torschützenkönig der Allsvenskan. In der Endrunde belegte er mit drei Toren den geteilten dritten Platz. Hier war Torbjörn Nilsson von Meister IFK Göteborg mit fünf Toren treffsicherster Schütze.

Reguläre Spielzeit

Endrunde

Weblinks 
 Spielzeiten der Allsvenskan auf eu-football.info

Einzelnachweise 

1984
Fußballsaison 1984